(littéralement Bataille spatiale) peut faire référence à :
 , un jeu vidéo publié par Mattel en 1979 sur Intellivision,
  ou , un jeu vidéo publié  en 1978 sur TRS-80,
 , un jeu vidéo publié en 1996 sur Amiga,

 , un jeu vidéo publié en 2009 sur PC,
 , un jeu vidéo publié en 2015 sur PC.